Grupen ist der Nachname von:

 Christian Ulrich Grupen (1692–1767), Bürgermeister von Hannover
 Claus Grupen (* 1941), deutscher Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gruben